Бёйс () — фамилия.
 Бёйс, Йорди (род. 1988) — нидерландский футболист.
 Бёйс, Тео (род. 1945) — нидерландский футболист, нападающий. 
 Бёйс, Якобус (1724—1801) — нидерландский живописец, рисовальщик, иллюстратор.

Составные фамилии 
 Бёйс-Баллот, Христофор Хенрик Дидерик (1817—1890) — голландский химик и метеоролог. 
 Брандтс-Бёйс, Людвиг Феликс (1847—1917) — нидерландский композитор, органист и дирижёр.